Выборы в островной совет Арубы V-го созыва прошли 26 мая 1967 года.

Итог

Примечания 

Политика Арубы
Выборы на Арубе
Выборы 1967 года